Оберучев — русская фамилия; Оберучевы (Аберучевы) — дворянский род.

Известные носители:

 Оберучев, Константин Михайлович (1864—1929) — полковник, революционер.
 Оберучев, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9951; 26 ноября 1856.
 Оберучев, Николай Михайлович (1861—1915) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.